Ruijgh ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Jord Ruijgh (1930–2004), niederländischer Altphilologe
 Rob Ruijgh (* 1986), niederländischer Radrennfahrer